Wilhelm Deppe ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Deppe (1800–1844), deutscher Ornithologe, siehe Pierre Guillaume Deppe
 Wilhelm Deppe (Politiker) (1843–1904), deutscher Jurist und Politiker (NLP), MdR